International Association of Lighthouse Authorities (Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego), właśc. International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
 System IALA – system oznakowania nawigacyjnego ujednolicony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego w roku 1976
 International Auxiliary Language Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Języka Pomocniczego